«Внук космонавта» — российский художественный фильм Андрея Панина и Тамары Владимирцевой. Премьера фильма состоялась в День космонавтики, 12 апреля 2007 года в Москве. Исходным названием фильма, под которым он вышел в прокат, было «Внук Гагарина»; по результатам судебного иска, проигранного создателями осенью 2007 года, фильм был переименован, а упоминания Юрия Гагарина из фильма удалены.

Сюжет 

Фёдор, неожиданно узнавший о единокровном брате, много лет живущем в детском доме, встретил темнокожего ребёнка с дурными привычками и уличными представлениями о жизни. Фёдор забирает Гену из детдома.

Федор, испытывая бессилие от проблем, связанных с братом, отвозит его обратно в детский дом. По дороге Гена сбегает. Федя и Толян отправляются на его поиски.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарист: Наталья Назарова
 Режиссёры: Андрей Панин, Тамара Владимирцева
 Оператор: Артур Гимпель
 Художник: Владимир Аронин
 Продюсеры: Рубен Дишдишян, Бахтиер Худойназаров, Геннадий Островский

Критика 
Фильм получил одобрительные отзывы критиков, которые отметили его непохожесть на современный российский киномейнстрим. Так, Александр Гаррос нашёл в фильме сходство с «интеллигентским кино четвертьвековой давности»: несмотря на наличие сценарных и режиссёрских слабостей, в фильме есть сильная сторона, причём «сторона эта — советская, советская стилистически и идеологически». По мнению критика, фильм не является комедией, а представляет собой «непереводимый жанр, который лучше всего давался... советскому кинематографу. Печально-улыбчивая бытовая драма — с её внезапной за душу берущей достоверностью, проступающей в недостоверности сюжетных поворотов, с ее неожиданной щемящей поэзией, чудно и сиротливо стоящей на перекрестках безликих панельных гетто». 

Михаил Калужский проводит пареллель с ещё более ранней классикой советского кинематографа — фильмом «Цирк», в котором также появлялся чернокожий мальчик. Хотя фильм Панина и Владимирцевой «про то, как живётся чернокожему мальчику в нашей стране сегодня», он «не исключительно про афророссиян, он про нас всех: про стереотипы, отчуждение и непонимание». По мнению критика, фильм «незамысловат, трогателен и искренен, иногда комичен, а в финале неожиданно сентиментален, и, кажется, это очень верный тон для того, чтобы сказать о серьёзном без публицистического пафоса».

Судебный процесс 
Галина и Елена Гагарины (дочери Юрия Гагарина) подали в суд на компанию Централ Партнершип, являющуюся дистрибьютором фильма, в связи с тем, что картина содержит сведения, порочащие честь и достоинство их отца. Оскорбительной истицы сочли фразу: «Люди, Юрий Гагарин — негр!» — которую произносит один из героев фильма. Кроме того, в фильме встречается его же фраза: «Гагарин по миру мотался и всех баб, ну и это самое, в общем, понимаете… без мата. Прилетел в Камерун, а там бабка моя. Гагарин не устоял, и бабка не устояла», —хотя в конце он и признаёт, что лгал, и поясняет: «Никакой я не внук Гагарина!».

7 сентября 2007 года состоялось первое слушание по делу в Бабушкинском районном суде Москвы. 5 октября суд в лице федерального судьи Татьяны Палькиной удовлетворил иск и предписал убрать все упоминания Юрия Гагарина из картины, включая название. Также суд обязал выплатить истицам по 5000 рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Компания «Централ Партнершип» не согласилась с решением суда и направила в суд кассационную жалобу (позднее отклонённую). 22 октября 2007 года была составлена вторая полная жалоба, но решение о запрете осталось в силе.

В итоге все сцены фильма, где упоминается имя Гагарина, были переозвучены, и в них герой говорит, что он «внук космонавта». Название фильма также было изменено. 28 февраля 2009 года фильм вышел на телеэкраны (на Первом канале) уже под новым названием.

Примечания

Ссылки 
 
 «Внук космонавта» на film.ru
 «Внук космонавта» на Ruskino.ru
 

Кинокомедии России
Кинокомедии 2007 года
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы России 2007 года
Фильмы «Централ Партнершип»